Plaats in Indonesië
 Purbosari (Seluma Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Purbosari (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java